«Christiando » hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Christian Abbiati, exfutbolista italiano.
 Hans Christian Andersen, escritor y poeta danés.
 Christian Bale, actor británico.
 Christian Bonilla, futbolista hondureño.
 Christian Cage, exluchador profesional y actor canadiense.
 Christian Di Candia, político uruguayo.
 Christian Dior, diseñador de moda francés.
 Christian Cueva, futbolista peruano.
 Christian Eriksen, futbolista danés.
 Christian Hollander, compositor neerlandés.
 Christian Karembeu, exfutbolista francés.
 Christian Lacroix, diseñador francés.
 Christian Laettner, exbaloncestista estadounidense.
 Christian Lapetra, empresario español.
 Christian Lefèvre, urbanista francés.
 Christian Louboutin, diseñador francés.
 Christian Lundgaard, piloto de automovilismo danés.
 Christian McCaffrey, jugador de fútbol americano estadounidense.
 Christian Poulsen, exfutbolista danés.
 Christian Slater, actor estadounidense.
 Christian Vieri, exfutbolista italiano.
 Christian Wood, baloncestista estadounidense.
 Christian Wulff, político alemán.
 Christian X de Dinamarca, rey de Dinamarca y único rey de Islandia.
 Christian Yelich, beibolista estadounidense.
Christian Zerpa, político y juez venezolano.

 Christian Domínguez, cantante y actor peruano.

Además 
 Condado de Christian 
 Abreviación científica para el botánico Hugh Basil Christian (1871-1950).